Сезон 2000/2001 стал для «Милана» 67-м в Чемпионате Италии. Сезон клуб провалил, закончив чемпионат на 6-м месте, не попав в Лигу чемпионов. После череды неудачных выступлений главный тренер Альберто Дзаккерони был уволен. Ему на смену пришла легенда клуба Чезаре Мальдини. Клуб вылетел из Кубка Италии на стадии 1/2 финала от «Фиорентины». Клуб во второй год подряд не вышел из группы Лиги чемпионов.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:  27.390.000

Зима 

Убытки: 16.000.000

Ушли из клуба

Лето 
Доход: 5.000.000

Зима 

Доход: 0

Общие убытки:  43.390.000

Общий доход: 5.000.000

Разница:  38.390.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|
Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2000